Maullin bezeichnet:

 Maullin (Chile), Stadt in Chile
 Rio Maullin, Fluss in Chile